Andrzej Wantuła (1905–1976) – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, syn Jana
 Jan Wantuła (1877–1953) – polski bibliofil i publicysta, z zawodu ślusarz hutniczy
 Leon Wantuła (1928–2005) – polski pisarz i działacz polityczny